Leidy ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Leidy (1823–1891), US-amerikanischer Anatom, Biologe, Paläontologe und Protozoologe
 Paul Leidy (1813–1877), US-amerikanischer Politiker
Siehe auch:
 Mount Leidy